Каскелен — имя собственное.

 Каскелен — город в Казахстане.
 Каскелен — река, протекающая в Алматинской области Казахстана.